Ochotnicza Straż Pożarna w Czarnym Potoku – jednostka ochotniczej straży pożarnej w Czarnym Potoku w województwie małopolskim. Organizacja społeczna, powołana do życia w 1937 roku, zrzeszona w Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Historia 
Ochotnicza Straż Pożarna powstała w 1937 z inicjatywy proboszcza parafii ks. Franciszka Dyda. Wśród założycieli OSP wymieniony jest pierwszy prezes Piotr Cycoń (w czasie II wojny światowej służył w armii gen. Andersa na Zachodzie).

Pierwsze stroje zakupili strażacy z własnych środków (4 sztuki); 8 sztuk przekazała komenda Straży Pożarnej w Krakowie. W późniejszym czasie w skład galowego stroju włączono góralskie czarne peleryny (użytkowane do dziś).

W czasie okupacji niemieckiej czarnopotoczanie otrzymali bowiem sikawkę ręczną. Po kilkunastu latach wzbogacili się o motopompę. 

W 1962 r. wybudowano pierwszą strażnicę. Wcześniej sprzęt był przetrzymywany u druhów. Po ok. 10 latach od otwarcia remizy zmotoryzowano OSP za sprawą żuka GLM, jaki trafił z Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Sączu. Służył on do 2008 r.

OSP z Czarnego Potoku oprócz tradycyjnej służby (pożary, wypadki itp.) zabezpiecza imprezy jak np. Święto Kwitnących Jabłoni, Dni Łąckiej Śliwowicy i Owocobrania. Miejscowa OSP włącza się też w święta gminne oraz religijne, jak warta przy Grobie Pańskim, rezurekcja i wrześniowy wielki odpust ku czci Matki Bożej Bolesnej - Czarnopotockiej w łaskami słynącym obrazie.

Obecnie na wyposażeniu OSP posiada samochód bojowy - Steyr 790.

Przypisy

Bibliografia 

 Sączopedia - OSP Czarny Potok
 Strażacy ziemi sądeckiej, Gmina Łącko - OSP Czarny Potok

Ochotnicze Straże Pożarne w województwie małopolskim
Czarny Potok (województwo małopolskie)